De Arizona Cardinals (of simpelweg de Cardinals) is een professioneel American footballteam uit Glendale, Arizona. Ze komen uit in de westdivisie van de National Football Conference (NFC), wat onderdeel is van de National Football League (NFL).

De Cardinals zijn het langst bestaande team in de Verenigde Staten. Het team werd opgericht in 1898 onder de naam Morgan Athletic Club in Chicago. Toen ze in 1920 de NFL betraden werd de naam veranderd in Chicago Cardinals. In 1960 kreeg het team de naam St. Louis Cardinals, toen ze verhuisden naar St. Louis. Daarna zou de naam nog twee keer veranderen. Toen het team in 1988 verhuisde naar Arizona, kreeg het eerst de naam Phoenix Cardinals, waarna het in 1994 veranderd werd in Arizona Cardinals.

De Cardinals staan bekend als chronische verliezers. Tweemaal werd er een NFL-kampioenschap gewonnen, namelijk in 1925 en 1947. Sindsdien heeft het team nooit meer in een finale gestaan.

Op 18 januari 2009 speelden de Cardinals de finale van de NFC tegen de Philadelphia Eagles. Zij wonnen deze wedstrijd met een score van 25–32. Dit betekent dat de Cardinals voor de eerste keer in hun bestaan deelnamen aan de Super Bowl, waarin zij het opnamen tegen de kampioen van de AFC, de Pittsburgh Steelers, die de Baltimore Ravens uitschakelden met een 14–23 overwinning.

Deze wedstrijd werd gespeeld op 1 februari 2009, waar de Cardinals in Tampa in de laatste momenten van de wedstrijd werden verslagen door de Pittsburgh Steelers met 27–23, wat de 6de Superbowl overwinning zou betekenen voor het team uit Pittsburgh.

Resultaten

Eregalerij 
NFL-titels voor 1970 (2)
 1925, 1947

Conference-titels (1)
 2008

Divisie-titels (7)
 1947, 1948, 1974, 1975, 2008, 2009, 2015

Deelnames play-offs (11)
 1947, 1948, 1974, 1975, 1982, 1998, 2008, 2009, 2014, 2015, 2021

Externe link 
 Officiële website

National Football League
Amerikaanse American footballclub
Sport in Arizona